"All Hail, Liberia, Hail!" () é o hino nacional da Libéria. O país foi fundado por ex-escravos estadunidenses em 1821, tendo seu hino adotado em 26 de julho de 1847, data em que a Libéria proclamou sua independência formal. Tem letra de Daniel Bashiel Warner, terceiro presidente da Libéria, e música de Olmstead Luca.

Letra 
All hail, Liberia, hail! (All hail!)
All hail, Liberia, hail! (All hail!)
This glorious land of liberty
Shall long be ours.
Though new her name,
Green be her fame,
And mighty be her powers,
And mighty be her powers.
In joy and gladness
With our hearts united,
We'll shout the freedom
Of a race benighted,
Long live Liberia, happy land!
A home of glorious liberty,
By God's command!
A home of glorious liberty,
By God's command!

All hail, Liberia, hail! (All hail!)
All hail, Liberia, hail! (All hail!)
In union strong success is sure.
We cannot fail!
With God above
Our rights to prove,
We will o'er all prevail,
We will o'er all prevail!
With heart and hand our country's cause defending,
We'll meet the foe with valour unpretending.
Long live Liberia, happy land!
A home of glorious liberty,
By God's command!
A home of glorious liberty,
By God's command!

Liberia
Hino